Canto l'amore – album di Salvatore Adamo del 1996
 Canto l'amore – album di Alberto Selly del 1990